Йозеф Майовский (; 10 июня 1920, Прешов — 16 апреля 2012, Братислава) — словацкий ботаник, педагог.

Заведующий кафедрой ботаники Университета Коменского, директор Ботанического сада г. Братислава.

Научные исследования 
Научные интересы - кариология и цитотаксономия растений, геоботаника, флористика.

Важнее труда 
 "Obrázková kvetena Slovenska", Obzor, 1965
 "Rastliny vôd, močiarov a lúk", 1968, 1981
 "Rastliny lesov I.", Obzor, 1976
 "Rastliny lesov II.", Obzor, 1977
 "Rastliny pieskov a strání", Obzor, 1977
 "Karyotaxonomický prehľad flóry Slovenska", Veda, 1987

Примечания

Источники 
 Mikolas V., Feráková V. 1995. Doc. RNDr. Jozef Májovský – 75 лет.- Thaizsia J. Bot., 5: 185-192.

Ботаники Словакии
Родившиеся в Прешове
Умершие в Братиславе